Sakkfigura, sakk-tartozék
Figura (magyarul alakzat), retorikai kifejezés
Figura (1931–1932) Kolozsváron megjelent élclap
Figura Stúdió Színház